Termenul „Zwickau” se poate referi la:

Zwickau, oraș din landul Saxonia, Germania
Cvikov (în germană: Zwickau in Böhmen), oraș în  Cehia
Zvíkov, comună în districtul Okres Český Krumlov din Cehia